Cangas de Onís puede referirse a:

 Cangas de Onís, concejo asturiano (España).
 Cangas de Onís, parroquia capital del concejo homónimo.